Bandung Agung (Semidang Alas), een plaats in Indonesië
Bandung Agung (Pagar Gunung), een plaats in Indonesië